

Aziende 
 Rainbow – azienda italiana produttrice di cartoni animati

Film
 Rainbow – film del 1921 diretto da Edward José
 Rainbow – film documentario del 1926
Rainbow – film televisivo del 1978
Rainbow - Il mondo segreto dei colori (Rainbow) – film del 1995 diretto da Bob Hoskins
Rainbow – film del 2022 diretto da Paco León

Geografia 
 Rainbow – census-designated place statunitense nella contea di San Diego
 Rainbow Bridge – ponte sospeso di Tokyo
 Rainbow Lake – cittadina canadese dell'Alberta
 Rainbow Magicland – parco divertimenti di Valmontone

Informatica 
 Rainbow – content management system

Musica 
 Rainbow – gruppo musicale hard rock britannico
 Rainbow – girl group sudcoreano
 Rainbow – album di Neil Diamond del 1973
 Rainbow – album di Johnny Cash del 1986
 Rainbow – album di Dolly Parton del 1987
 Rainbow – album di Mariah Carey del 1999
 Rainbow – singolo di Elisa del 2002, dall'album Then Comes the Sun
 Rainbow – album di Ayumi Hamasaki del 2002
 Rainbow – singolo di Heather Cameron-Hayes del 2014
 Rainbow – album di Kesha del 2017
 Rainbow – singolo di Sia del 2017
 Rainbow – singolo di Kacey Musgraves del 2019

Persone 
 William Joseph Rainbow (1856-1919) – aracnologo ed entomologo australiano
 Rainbow Sun Francks (1979-  ) – attore canadese

Politica 
 Bandiera rainbow – simbolo internazionale del Movimento di liberazione omosessuale

Altro 
 Rainbow Six Siege – videogioco FPS
 Rainbow – manga e anime
 Rainbow Theatre – teatro di Londra

Pagine correlate 
 The Rainbow